I. (Marcus Aurelius) Gordianus (Kr. u. 238) római (ellen)császár Africa provinciában 
 II. (Marcus Aurelius) Gordianus (Kr. u. 238) római (ellen)császár Africa provinciában 
 III. (Marcus Aurelius) Gordianus (Kr. u. 238 - 244) római császár
 Flavius Gordianus; Eutropia Galeria Valeria apja